Семён Петро́в:
 Петров, Семён Владимирович (1927—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Петров, Семён Иванович (1914—1945) — Герой Советского Союза.